Pellegrino steht für:

 Pellegrino Parmense, Gemeinde in der Provinz Parma
 Monte Pellegrino, Berg bei Palermo, Sizilien

Pellegrino ist der Familienname folgender Personen:

 Adriano Pellegrino (* 1984), australischer Fußballspieler
 Alberto Pellegrino (1930–1996), italienischer Fechter
 Aline Pellegrino (* 1982), brasilianische Fußballspielerin
 Amahl Pellegrino (* 1990), norwegischer Fußballspieler
 Andrea Pellegrino (* 1997), italienischer Tennisspieler
 Angelo Pellegrino (* 1946), italienischer Schauspieler
 Charles R. Pellegrino (* 1953), US-amerikanischer Autor
 Edmund D. Pellegrino (Edmund Daniel Pellegrino; 1920–2013), US-amerikanischer Mediziner 
 Emilio Pellegrino (* 1958), italienischer Fußballschiedsrichter
 Federico Pellegrino (* 1990), italienischer Skilangläufer
 Frank Pellegrino (1944–2017), US-amerikanischer Schauspieler und Gastronom
 Giovanni Pellegrino (* 1939), italienischer Politiker
 Giuseppe Pellegrino (* 1983), italienischer Popsänger
 Hélio Pellegrino (1924–1988), brasilianischer Psychoanalytiker und Dichter
 Josal Luiz Pellegrino (* 1943), brasilianischer Diplomat
 Kurt Pellegrino (* 1979), US-amerikanischer Kampfsportler
 Leo Pellegrino (* 1991), US-amerikanischer Baritonsaxophonist
 Marcello Pellegrino Ernetti (1925–1994), katholischer Geistlicher
 Mark Pellegrino (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler
 Mauricio Pellegrino (* 1971), argentinischer Fußballspieler
 Maximiliano Pellegrino (* 1980), argentinischer Fußballspieler
 Michele Pellegrino (1903–1986), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Turin
 Nicky Pellegrino (* 1964), britische Schriftstellerin
 Patrizia Pellegrino (* 1962), italienische Schauspielerin und Sängerin
 Santino Pellegrino (* 1965), italo-kanadischer Eishockeyspieler und -trainer

Siehe auch:

 Pellegrin
 Pellegrini
 San Pellegrino